Rancid je punková skupina založená roku 1991 Mattem Freemanem a Timem Armstrongem v kalifornském Berkeley.

Rancid tvoří zpěvák a kytarista Armstrong, zpěvák a baskytarista Freeman, zpěvák a kytarista Lars Frederiksen a bubeník Branden Steineckert. Skupina byla založena Armstrongem, Freemanem a předchozím bubeníkem Brettem Reedem, který kapelu opustil v roce 2006 a byl nahrazen Brandenem Steineckertem. Frederiksen doplnil Rancid v roce 1993, když kapela sháněla nového kytaristu. Co se názvu týče, anglické slovo rancid se do češtiny překládá jako žluklý, nechutný, nebo odporný.

Spolu s kalifornskými skupinami Green Day a The Offspring způsobili oživení širšího zájmu o punk rock ve Spojených státech během poloviny 90. let.

Skupina Rancid je populární zejména díky hitům jako "Ruby Soho", "Time Bomb", "Salvation" a "Fall Back Down".

Historie

Rané počátky tvorby 
Tim Armstrong a Matt Freeman působili během let 1987-1989 ve skupině Operation Ivy. Když se Operation Ivy rozpadla, rozhodli se vytvořit novou kapelu, založili tedy hardcore punkovou formaci zvanou Generator, která se ovšem také brzy rozpadla. V roce 1991 se Tim a Matt rozhodli se pokusit založit jinou skupinu. Přibrali bubeníka Bretta Reeda a vytvořili Rancid.

Roky tvorby a úspěchů (1991–2003) 
První vydaná nahrávka skupiny Rancid byla 1992 EP, která vyšla u bývalého vydavatelství kapely Operation Ivy, Lookout! Records. Krátce po vydání kapela podepsala smlouvu s Epitaph Records, vydavatelstvím Bretta Gurewitze, kytaristy skupiny Bad Religion. V roce 1993 vydali Rancid u Epitaphu debutové album Rancid.

Během práce na následujícím albu doplnil kapelu Billie Joe Armstrong ze skupiny Green Day, aby spolupracoval na tvorbě skladby „Radio“. To ho přivedlo až k živému vystupování se skupinou. Tim Armstrong ho nakonec požádal o členství ve skupině, ale Joe se rozhodl zůstat u Green Day. Poté, co Joe odmítl, Lars Frederiksen změnil svůj názor a rozhodl se skupinu doplnit.

Frederiksen hrál poprvé se skupinou na albu z roku 1994, Let’s Go. Toho roku měla velký úspěch jejich spřátelená kapela The Offspring se svým albem Smash. The Offspring vzali Rancid na společné turné a pomohli tak jejich prvnímu albu dosáhnout značného úspěchu. Díky tomu byla kapela oslovena některými hlavními hudebními vydavatelstvími, včetně Madonny a Maverick Records.

Skupina se nakonec rozhodla zůstat u Epitaphu a následující rok vydala své třetí album s názvem ...And Out Come the Wolves. Nové album rychle překonalo Let’s Go v počtu dosažených úspěchů, zejména díky skladbám "Roots Radicals", "Time Bomb" a "Ruby Soho".

V roce 1998 vydali Rancid své čtvrté album nazvané Life Won't Wait. Toto album se poněkud vymyká z předchozího hudebního stylu skupiny a kombinuje punkrock s prvky reggae, rockabilly, dubu, hip-hopu a funku. Díky tomu bývá často srovnáváno s albem Sandinista! skupiny The Clash.

Druhé album pojmenované Rancid bylo vydáno ve vydavatelství Tima Armstronga Hellcat Records (což byla divize Epitaphu). Toto album ovšem již nedosáhlo úspěchů předchozích dvou.

Roku 2002 vydali Armstrong, Freeman a Reed tři skladby pod názvem Devil’s Brigade, jednu na kompilaci Give 'Em the Boot III a
dvě na 12" LP. V témže roce všichni čtyři členové skupiny nahráli BYO Split Series, Vol. 3, společné album s kapelou NOFX, kde Rancid hraje skladby NOFX a naopak.

V roce 2003 vyšlo album Indestructible. Opět bylo vydáno Hellcat Records, ale nově bylo distribuováno Warner Bros. Records. Indestructible obsahuje populární skladbu „Fall Back Down“ a v žebříčku se objevilo ze všech alb skupiny Rancid nejvýše.

Odmlka (2004–2005) 

V roce 2004, po turné propagujícím Indestructible, udělala skupina výraznou přestávku v tvorbě. Členové skupiny trávili čas prací na vlastních projektech, ačkoliv oficiálně se nerozešli.

Armstrong pokračoval ve hraní se svojí vlastní skupinou The Transplants, která v roce 2005 vydala své druhé album s názvem Haunted Cities. Také přispěl doprovodnými vokály k singlu Cypress Hill „What's Your Number?“, z jejich desátého alba Till Death Do Us Part a ačkoliv se v klipu objevuje s kytarou, na albu přispěl skutečně jen zpěvem na pozadí.

Frederiksen pokračoval v práci se svojí vlastní kapelou Lars Frederiksen and the Bastards a v roce 2004 vydal její druhé album Viking.

Freeman v roce 2004 krátce účinkoval se Social Distortion, jako náhrada za Johna Maurera, dokud skupina nenašla současného baskytaristu Brenta Hardinga.

Reformace (od 2006) 
Počátkem roku 2006 se skupina opět sjednotila, aby mohla vystoupit na úspěšném turné a zahrála několik akustických vystoupení jako součást série koncertů Hellcat Nights pořádané Hellcat Records. Bylo to poprvé, co kapela hrála pohromadě od předchozí odmlky. 13. dubna 2006 skupina oznámila, že má v plánu celosvětové turné začínající v červenci 2006 a vydání DVD obsahujícího 31 videoklipů. Také určila jaro 2007 jako prozatímní datum vydání dosud bezejmenného nového alba.

22. května 2007 vydal Armstrong své dlouho očekávané sólové LP A Poet's Life. Samostatné skladby měly být vydávány jako volně stažitelné na stránkách Epitaphu, ale je také možné je koupit v obchodech s nahrávkami a online. Deska představuje 10 skladeb a album samotné je doplněno bonusovým DVD s klipem ke každé skladbě.

3. listopadu 2006 opustil Brett Reed Rancid a byl nahrazen Brandenem Steineckertem, bývalým bubeníkem skupiny Used. Steineckert opustil Used z neznámých důvodů, ale sám ohlásil, že kvůli tomu necítí hořkost a chce se stát permanentně členem Rancid.

Soudě podle nového Steineckertova blogu, předpokládá skupina, že se dá na podzim roku 2007 dohromady a začne pracovat na novém albu, které plánuje vydat v únoru 2008. Je to první album, které nenahrají ve své klasické sestavě, Steineckert nahradí za bubny Reeda.

23. července 2012 Rancid vůbec poprvé v historii vystoupili v České republice. Pražský koncert ve zcela zaplněném Velkém sále Paláce Lucerna byl jednou z prvních zastávek evropské části celosvětového tour ku příležitosti dvaceti let kapely.

Diskografie 
 1993 – Rancid, Epitaph Records
 1994 – Let's Go, Epitaph Records
 1995 – ...And Out Come the Wolves, Epitaph Records
 1998 – Life Won't Wait, Epitaph Records
 2000 – Rancid, Hellcat Records
 2003 – Indestructible, Hellcat Records
 2007 – B sides and C sides, Hellcat Records
 2009 – Let the dominoes fall, Hellcat Records
 2014 – ...Honor is all we know, Hellcat Records
 2017 – Trouble Maker, Hellcat/Epitaph Records

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky kapely
 Hell Cat Records
 Epitaph Records
 Blog Tima Armstronga

 
Americké punkové skupiny
Americké hudební skupiny
Street punkové hudební skupiny
Hudební skupiny 1990–1999
Hudební skupiny 2000–2009
Hudební skupiny 2010–2019
Hudební skupiny založené v roce 1991
Hudební skupiny z Kalifornie